Ruggero III di Foix
 Ruggero III di Puglia
 Ruggero III di Sicilia